

Geografia 
 Canada
 Princeton – paese della Columbia Britannica
 Stati Uniti d'America
 Princeton – census-designated place della Contea di Colusa, California
 Princeton – città della contea di Johnston, Carolina del Nord
 Princeton – census-designated place della contea di Laurens, Carolina del Sud
 Princeton – census-designated place della contea di Miami-Dade, Florida
 Princeton – census-designated place della Contea di Latah, Idaho
 Princeton – capoluogo della contea di Bureau, Illinois
 Princeton – capoluogo della contea di Gibson, Indiana
 Princeton – città della contea di Scott, Iowa
 Princeton – città della contea di Franklin, Kansas
 Princeton – capoluogo della contea di Caldwell, Kentucky
 Princeton – città della contea di Washington, Maine
 Princeton – comune della contea di Worcester, Massachusetts
 Princeton – città della contea di Mille Lacs, Minnesota
 Princeton – capoluogo della contea di Mercer, Missouri
 Princeton – borough della contea di Mercer, New Jersey
 Princeton – township della contea di Mercer, New Jersey
 Princeton – città della contea di Collin, Texas
 Princeton – capoluogo della contea di Mercer, Virginia Occidentale
 Princeton – città della Contea di Green Lake, Wisconsin

Altro 
 Università di Princeton – università statunitense